Râul Sașa se poate referi la:

 Sașa - afluent al râului Lotru
 Sașa - afluent al râului Tismana
 Sașa - afluent al râului Zlast

Toponime românești